Че-22 — самолёт-амфибия конструктора Бориса Чернова.
 Че-22 — экспериментальный планёр конструкции Бориса Черановского.